Bernardo Hernández puede referirse a: 

 Bernardo Hernández de León (1993-), futbolista mexicano del Club de Fútbol Monterrey.
 Bernardo Hernández Villaseñor (1942-), futbolista mexicano.
 Bernardo Hernández González (1970-), empresario español del sector tecnológico.
 BEHER, Bernardo Hernández, fábrica española de jamón, fundada hacia 1930.